Alberto Le Duc Montaño (1899-1994) fue un arquitecto mexicano activo entre 1935 y 1955 principalmente en el estado de Michoacán, México. Fue arquitecto de cabecera del general Lázaro Cárdenas del Río y participó en diversas obras públicas promovidas por este en el estado (incluyendo escuelas, hospitales y la conversión de monumentos históricos para usos culturales) y en la construcción o remodelación de tres de sus residencias. A través de su trabajo contribuyó al imaginario de poblado típico que Cárdenas buscó forjar en Pátzcuaro, Jiquilpan y Apatzingán.

Reseña biográfica
El arquitecto Alberto Le Duc Montaño, hijo del periodista Alberto Leduc (1867-1908) y Enedina Montaño, hermano de Carlos Leduc y medio hermano del escritor Renato Leduc, nació el 3 de octubre de 1899 en la Ciudad de México. Pasó una temporada en Estados Unidos donde parece haber trabajado con John Russell Pope. A principios de los años treinta trabajó en la Dirección de Monumentos Históricos de la Secretaría de Educación Pública. En 1935 fue enviado a Michoacán para trabajar en la conversión de exconvento agustino de Pátzcuaro en teatro. A finales de los años treinta estuvo activo en la región lacustre de Pátzcuaro y en Jiquilpan, ambos del estado de Michoacán con Lázaro Cárdenas como presidente de México. En este periodo construyó escuelas en Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Uruapan y la isla de Jarácuaro. Realizó intervenciones en monumentos históricos para crear equipamientos culturales como es el caso del Museo de Artes e Industrias Populares de Pátzcuaro, el Teatro Emperador Calzontzin y la Biblioteca Gertrudis Bocanegra y restauró el Hospital de San Juan de Dios y la Capilla del Calvario. En Jiquilpan realizó la Escuela Tipo Francisco I. Madero y el Hospital Octaviana Sánchez además de rehabilitar el Santuario para convertirlo en biblioteca pública.

A finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta con el nombramiento del general Cárdenas como vocal ejecutivo de la Comisión del Tepalcatepec realizó obra en Apatzingán en la tierra caliente de Michoacán incluyendo una escuela primaria, un gran edificio de oficinas para los gobiernos municipal, estatal y federal y el Museo Casa de la Constitución. Adicionalmente Le Duc construyó hoteles en Pátzcuaro, Jiquilpan y Apatzingán. Remodeló las residencias de la familia Cárdenas en Pátzcuaro y en Jiquilpan y construyó su casa en la Ciudad de México.

En sus últimos años se dedicó a un negocio de fianzas. Falleció el 27 de noviembre de 1994 en la Ciudad de México.

Relevancia
Le Duc formó parte de un grupo de artistas encargados de interpretar la visión de Lázaro Cárdenas para Michoacán, donde además de atender la necesidad de construcción de escuelas y hospitales, se buscó crear instituciones culturales que servirían a la población local y motivarían el turismo. Al mismo tiempo se dotó a los espacios públicos de elementos de ornato como fuentes y monumentos. El grupo de artífices en Michoacán incluyó a los escultores Guillermo Ruiz y Federico Canessi y los pintores Roberto Cueva del Río y José Clemente Orozco.

La obra de Le Duc contribuyó al proyecto cardenista al utilizar lenguajes que remitían a la arquitectura típica michoacana. Fue el responsable de la recreación de la imagen de Pátzcuaro a finales de los años treinta que tenía como finalidad promover el sitio para el turismo utilizando una imagen pintoresca de muros blancos y teja roja. Participó en las obras de remodelación de Jiquilpan donde se usaron los mismos elementos con la finalidad de crear un sitio turístico y en Apatzingán participó en la remodelación de la ciudad a principios de los años cincuenta.

Son de destacarse las escuelas rurales de Le Duc por la manera en que se modifican los programas típicos de la arquitectura escolar para convertirlas en centros de las comunidades rurales. Incorporó baños y regaderas públicas, así como comedores comunitarios para propiciar que las funciones de la escuela fueran más allá de la educación. Estos planteles, a pesar de ser modernas, incorporan enguajes tradicionales

Obras 

Teatro Emperador Caltzontzin (Pátzcuaro,1936)
Teatro Emperador Caltzontzin (Pátzcuaro, 1936)
Biblioteca Pública Gertrudis Bocanegra (Pátzcuaro, 1936)
Quinta Eréndira, remodelación (Pátzcuaro, 1936-1940)
Escuela Primaria Federal Sevangua (Isla de Jarácuaro, 1936)
Museo de Artes e Industrias Populares, restauración (Pátzcuaro, 1936)
Escuela Primaria (Uruapan, 1936)
Casa Cárdenas, reconstrucción (Jiquilpan, 1937)
Escuela Tipo Francisco I. Madero (Jiquilpan, 1938)
Hotel Posada de don Vasco (Pátzcuaro, 1938)
Escuela Dos de Octubre de 1938 (Tzintzuntzan, 1939)
Biblioteca Gabino Ortiz (Jiquilpan, 1939-40)
Hospital Octaviana Sánchez (Jiquilpan, 1940)
Centro de Capacitación, hoy CIIDIR (Jiquilpan, ca. 1945)
Jardín de Niños Felícitas del Río de Cárdenas (Jiquilpan, 1946)
Hotel Palmira (Jiquilpan, 1946)
Posada del Sol (Apatzingán, ca. 1950) (atribuida)
Museo Casa de la Constitución (Apatzingán, ca.1951)
Casa Cárdenas, con Vicente Leduc (Ciudad de México, 1952)
Edificio de oficinas municipales, estatales y federales (Apatzingán, 1952)
Centro Recreativo El Casino (Jiquilpan, 1954-55)
Escuela Primaria José María Morelos (Apatzingán, 1955)
Planos Reguladores de Apatzingán (1952), Uruapan (1956), Zacapu (1957), Morelia (1957-58)

Referencias

Bibliografía 

Ettinger, Catherine con Eder García, La Quinta Eréndira de Lázaro Cárdenas. De casa campestre a sede del CREFAL, Pátzcuaro, CREFAL y UMSNH, 2021.[https://www.crefal.org/index.php?option=com%20content&view=article&id=582:la-quinta-erendira-de-lazaro-cardenas&catid=33&Itemid=202 https://www.crefal.org/index.php?option=com_content&view=article&id=582:la-quinta-erendira-de-lazaro-cardenas&catid=33&Ite
Guzmán, Urbiola, Xavier, Carlos Leduc. Vida y obra, Ciudad de México, UNAM, 2004.
Jolly, Jennifer, Creating Pátzcuaro. Creating Mexico. Art, Tourism and Nation Building under Lázaro Cárdenas, Austin, University of Texas Press, 2018.
Le Duc, Alberto, “Escuela primaria en la Isla de Jarácuaro”, Arquitectura y Decoración, Núm. 6, 1938, pp. 9-19.

Arquitectura moderna en México
Arquitectura del Siglo XX
Arquitectos de México del Siglo XX